Busan peut désigner :
 Pusan, une ville de Corée du Sud ;
 Buzan d'Édesse, un émir turc seldjoukide qui prit Édesse en 1086.